Старое здание парламента (Афины)
 Старое здание парламента (Канберра)
 Старое здание парламента (Квебек)
 Старое здание парламента (Коломбо)
 Старое здание парламента (Сингапур)
 Старое здание парламента (Стокгольм)